|}

Siehe auch 
 Liste der Bodendenkmäler in Sassenberg

Weblinks 

 Geoportal des Kreises Warendorf

Sassenberg
!